Il singolare femminile dell'AEGON International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Ekaterina Makarova era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da Petra Kvitová.

Marion Bartoli ha sconfitto in finale Petra Kvitová per 6–1, 4–6, 7–5.

Teste di serie 

 Vera Zvonarëva  (quarti di finale)
 Li Na (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (secondo turno)

 Petra Kvitová (finale)
 Marion Bartoli (campionessa)
 Samantha Stosur (semifinali)
 Andrea Petković (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2011